Уви́нський район (, ) — муніципальний округ у складі Удмуртської Республіки Російської Федерації. Адміністративний центр — селище Ува.

Населення 
Населення округу становить 37848 осіб (2019, 39671 у 2010, 40738 у 2002).

За національним складом (за 2010 рік) населення округу містить у собі 41 народ, 252 особи не вказали своєї етнічної приналежності:
 росіяни — 21498 осіб (54,2 %)
 удмурти — 16476 осіб (41,8 %)
 татари — 811 осіб (2,1 %)
 українці — 149 осіб
 німці — 60 осіб
 узбеки — 52 особи
 азербайджанці — 43 особи
 марійці — 42 особи
 вірмени — 37 осіб
 білоруси — 32 особи
 башкири — 32 особи
 чуваші — 30 осіб
 грузини — 28 осіб
 молдовани — 27 осіб
 таджики — 14 осіб
 казахи — 13 осіб
 інші — 107 осіб

Історія 
Увинський район утворено 8 січня 1935 року із частин Селтинського та Вавозького районів. 10 липня 1935 року Ува отримала статус селища міського типу. 1962 року район був розділений на Увинський промисловий та Увинський сільський, до складу останнього входили також території ліквідованих Селтинського та Вавозького районів. 1965 року район повернувся у свої попередні межі.

2004 року район отримав статус муніципального, селищна та сільські ради перетворені у міське та сільські поселення. 2012 року Ува втратила свій міський статус і стала селом. 2021 року Увинський район був перетворений в муніципальний округ зі збереженням старої назви та ліквідацією усіх сільських поселень:

Населені пункти

Примітки 

Увинський район
Муніципальні округи Удмуртії